Robert Lippert ist der Name folgender Personen:

* Robert Lippert (Jurist) (1902–1966), österreichischer Jurist und paramilitärischer Aktivist